Nathalia peut désigner:

Prénom

Toponymie

Étais-Unis 

 Nathalia, un village de l'état de Victoria en Australie

Réferences 
Homonymie
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme